Felice Calvi, storico e scrittore erudito milanese del XIX secolo.
Felice Calvi, architetto e scultore ligure del XVI secolo.